Luís Carlos Eneas da Conceição Lima (ur. 15 czerwca 1987 w Itaberabie) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji pomocnika w cypryjskim klubie Doksa Katokopia. Wychowanek Fortalezy, w swojej karierze grał także w takich zespołach jak Santo André, Alagoano, Gama, Noroeste, América, Poços de Caldas, Gil Vicente, Zawisza Bydgoszcz, Korona Kielce, Moreirense FC, Zagłębie Lubin i União Madeira. Posiada także obywatelstwo portugalskie.

Sukcesy

Zawisza Bydgoszcz 
 Puchar Polski: 2013/14
 Superpuchar Polski: 2014

Linki zewnętrzne 
  
 Luís Carlos w bazie ForaDoJogo.net 
 

Brazylijscy piłkarze
Portugalscy piłkarze
Piłkarze EC Santo André
Piłkarze SE Gama
Piłkarze EC Noroeste
Piłkarze América FC (São José do Rio Preto)
Piłkarze Gil Vicente FC
Piłkarze Zawiszy Bydgoszcz
Piłkarze Korony Kielce
Piłkarze Moreirense FC
Piłkarze Zagłębia Lubin
Piłkarze União Madeira
Piłkarze Doksy Katokopia

Urodzeni w 1987
Piłkarze SC Corinthians Alagoano